Dealer – intermediario finanziario, accezione del termine entrata anche nella lingua italiana
Croupier – (che in inglese si dice anche poker dealer) ovvero il mazziere 
 Dealer (franchising) – operatore che vende per conto di una società o di un'organizzazione

Altro 

 Dealer – film del 2018 diretto da Lundon Boyd, Jeremy Cloe e Cody LeBoeuf

Pagine correlate 

Art dealer
Love Dealer